Чемпіонат Харківської області з футболу — обласні футбольні змагання серед аматорських команд. Проводяться під егідою Харківської обласної асоціації футболу.

Усі переможці

Див. також 
 Кубок Харківської області з футболу
 Суперкубок Харківської області з футболу

Посилання 
 Поточний чемпіонат Харківської області на сайті Харківської обласної асоціації футболу.
 Поточний чемпіонат Харківської області на сайті Української асоціації футболу.
 ВСІ ПРИЗЕРИ ЧЕМПІОНАТІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ на сайті Харківської обласної асоціації футболу. Архівна версія документу.
 Візитна картка Харківської обласної асоціації футболу
 Високий рівень аматорів
 Стан розвитку футболу в Харківській області (1977—2001)

Примітки 

Харківська область